Varsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Varsjön, Småland, sjö i Uppvidinge kommun,  (40,6 ha)
Varsjön, Västergötland, sjö i Alingsås kommun,  (8,22 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn